Stupid Things – singolo degli Yo La Tengo del 2012
 Stupid Things – singolo dei Keane del 2019